Mariazuil (Trier)
Mariazuil (Olomouc)